Filellum är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Walter Douglas Hincks 1868. Filellum ingår i familjen Lafoeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Filellum